The Leisure Seeker steht für:

 The Leisure Seeker (Roman), Roman von Michael Zadoorian (2009)
 The Leisure Seeker, Originaltitel von Das Leuchten der Erinnerung, französisch-italienischer Film von Paolo Virzì (2017)